Ленингра́дское шоссе — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

 Ленинградское шоссе — улица в Выборге.
 Ленинградское шоссе — название в Луге автомагистрали «Псков».
 Ленинградское шоссе — шоссе в Москве.
 Ленинградское шоссе — название в Мурманске автомагистрали «Кола».
 Ленинградское шоссе — название во Пскове автомагистрали «Псков».
 Ленинградское шоссе — улица во Приозерске.
 Ленинградское шоссе — улица во Ржеве.
 В Санкт-Петербурге:
 Ленинградское шоссе — улица в историческом районе Лисий Нос.
 Ленинградское шоссе — улица в посёлке Левашово.

«Ленинградское шоссе» — рассказ Ивана Катаева.

См. также 
 Ленинградская улица
 Ленинградский мост
 Ленинградский проспект
 Ленинградская площадь

Примечания